Termenul Secolul 21 se poate referi la
Secolul al XXI-lea (anii 2001-2100);
Revista Secolul 21.